Jairo oder Jaïro ist ein portugiesischer und spanischer Vorname, hergeleitet vom biblischen Jaïrus.

Namensträger

Vorname 
 Jairo Arboleda (* 1947), kolumbianischer Fußballspieler
 Jairo Hernández (* 1972), kolumbianischer Radrennfahrer
 Jairo Hooi (* 1978), niederländischer Volleyballspieler und -trainer
 Jairo de Macedo da Silva (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Jairo Rui Matos da Silva (1929–2007), Bischof des Bistums Bonfim in Brasilien
 Jairo Mora Sandoval (1987–2013), costa-ricanischer Umweltaktivist und Tierschützer
 John Jairo Mosquera (* 1988), kolumbianischer Fußballspieler

 Jairo Aníbal Niño (1941–2010), kolumbianischer Kinder- und Jugendbuchautor und Maler
 Jairo Pérez (* 1973), kolumbianischer Radrennfahrer
 Jaïro Riedewald (* 1996), niederländischer Fußballspieler
 Jairo Salas (* 1984), kolumbianischer Radrennfahrer
 Jairo Sinova (* 1972), spanisch-US-amerikanischer Physiker
 John Jairo Tréllez (* 1968), kolumbianischer Fußballspieler

Künstler- bzw. Spielername 
 Jairo (Sänger) (Mario Rubén González; * 1949), argentinischer Sänger
 Jairo (Fußballspieler) (Jairo Samperio Bustara; * 1993), spanischer Fußballspieler
 Luíz Filho Jairo (* 1971), brasilianischer Fußballspieler

Männlicher Vorname
Spanischer Personenname